, tiré de l'adjectif , est un mot anglais qui signifie « fierté », « orgueil », « estime de soi ».

Pride peut aussi faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film espagnol de Manuel Mur Oti sorti en 1955 ;
 , titre anglais de , film japonais de Shun’ya Itō sorti en 1998 ;
 Pride, film américain de Sunu Gonera sorti en 2007 ;
 Pride, film britannique de Matthew Warchus sorti en 2014.

Musique

Album 
 , album d'InMe sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Living Colour sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Robert Palmer sorti en  ;
 , album de White Lion sorti le  ;
 , album de  sorti en ;
 Pride, album de David Axelrod sorti en 1970.

Chanson 

 Pride (In the Name of Love), chanson de U2 présente sur l'album The Unforgettable Fire ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Five Finger Death Punch présente sur l'album American Capitalist sorti le  ;
 , chanson de The Isley Brothers présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Amy Macdonald présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Janie Fricke présente sur l'album I'll Need Someone to Hold Me When I Cry sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Télévision

Téléfilm 

 , titre original de Le Clan des rois, téléfilm britannique de John Downer diffusé en 2004.

Série télévisée 
 , titre anglais de , série télévisée japonaise diffusée du  au  sur Fuji Television.

Épisode 

 , titre anglais de Fierté,  et  de la  de Degrassi : La Nouvelle Génération () ;
 , titre anglais d'Amour propre,  de la  de New York, police judiciaire ().

Toponyme 
  en Louisiane, aux États-Unis

Autres 
 Pride, un personnage du Manga Fullmetal Alchemist
 Pride Fighting Championships ou Pride FC, la plus importante organisation mondiale de mixed martial arts entre 1997 et 2007
 Pride, un cheval de course
 Charley Pride (1934-2020), chanteur de musique country.

Voir aussi 
 
 Pride comme Marche des fiertés (anciennement Gay Pride)
 Pride and Prejudice, titre original de Orgueil et Préjugés, le roman le plus connu de Jane Austen (1813)

Homonymie de titre